Henry Bekkering – ex cestista canadese 
 Janelle Bekkering – ex cestista canadese
 Ross Bekkering – ex cestista canadese